Capanna ist der Familienname folgender Personen:
 Omero Capanna (1942–2003), italienischer Stuntman und Kleindarsteller
 Pietro Capanna, italienischer Schauspieler
 Puccio Capanna (14. Jahrhundert), italienischer Maler

Siehe auch:
 Cabana